Dieser Artikel behandelt die Argentinische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland sowie der Qualifikation dazu. Argentinien nimmt zum vierten Mal an der Endrunde teil. Bisher schied die Mannschaft immer nach der Gruppenphase aus.

Qualifikation 
Wie bei den vorherigen Meisterschaften diente die Fußball-Südamerikameisterschaft, zu der die zehn CONMEBOL-Mitglieder eine Mannschaft gemeldet hatten, wieder als Qualifikation. Diese fand im Juli 2022 in Kolumbien statt. Zunächst spielten sie in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften im Jeder-gegen-jeden-Modus und anschließend die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe über Kreuz im Halbfinale. Die Sieger standen im Finale und die Verlierer  spielten um Platz 3. Die besten drei Mannschaften waren direkt für die WM qualifiziert. Die viertplatzierte Mannschaft und der Sieger des Spiels der Gruppendritten nimmt am interkontintalen Play-Off-Turnier im Februar 2023 teil.

Die argentinische Mannschaft traf im ersten Spiel auf Titelverteidiger Brasilien und verlor mit 0:4. Durch Siege gegen Peru (4:0), Uruguay (5:0) und Venezuela (1:0) wurde der zweite Platz belegt. Im Halbfinale wurde gegen Gastgeber Kolumbien mit 0:1 verloren. Das Spiel um Platz 3 und einen direkten WM-Startplatz wurde mit 3:1 gegen Paraguay gewonnen.

Für das Turnier wurden 23 Spielerinnen nominiert, von denen 13 Spielerinnen schon im Kader für die WM 2019 standen. Lediglich die beiden Ersatztorhüterinnen wurden nicht eingesetzt. Sieben Spielerinnen machten alle sechs Spiele mit. Die meisten Tore für die argentinische Mannschaft erzielten Yamila Rodríguez (6), die damit Torschützenkönigin des Turniers war und Florencia Bonsegundo (3). Insgesamt trugen fünf argentinische Spielerinnen in der Qualifikation zu den 13 Toren bei.

Vorrunde 

|}

|}

K.-o.Runde 

|}

Vorbereitung 
Die ersten Spiele nach der geglückten Qualifikation bestritten die Argentinierinnen im September 2022 in Spanien gegen Kanada (0:2) und Polen (2:2). Im November verloren sie in Spanien gegen die Spanierinnen mit 0:7. Im Februar nahm die Mannschaft als Gast außer Konkurrenz am Interkontinentalen Play-off-Turnier in Neuseeland teil, wo sie gegen Chile mit 4:0 und gegen Neuseeland mit 2:0 und 1:0 gewann.

Endrunde

Auslosung 

Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung war die Mannschaft Topf 3 zugeordnet. Sie konnte somit in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland, Weltmeister USA oder Deutschland gelost werden. Die Mannschaft wurde in die Gruppe G gelost und spielt damit in der Gruppenphase in Neuseeland. Gruppenkopf ist Schweden, zugelost wurden Italien und Südafrika. Gegen Italien wurde bisher nur bei der Mundialito 1971 gespielt und mit 0:4 verloren, gegen Schweden wurde in der OS-Vorrunde 2012 mit 0:1 verloren. Südafrika war noch nie Gegner und ist die erste afrikanische Mannschaft gegen die die Argentinierinnen spielen.

Gruppenspiele 

|}
*: alle Anstoßzeiten in Ortszeit

Argentinien
2023